Даровка — топоним:

Россия 
 Даровка — река в России, протекает в Костромской области, Кировской области, Нижегородской области, Вологодской области.
 Даровка — река в Российской Федерации, протекает в Кировской области.

Украина 
 Даровка — село в Ковельском районе Волынской области.
 Даровка — село в Скадовском районе Херсонской области.